Хо́джкин (англ. Hodgkin) — фамилия.

Известные носители:

 Ходжкин, Алан (1914—1998) — английский нейрофизиолог и биофизик, лауреат Нобелевской премии.
 Ходжкин, Говард (1932—2017) — художник и график Великобритании.
 Ходжкин, Дороти (1910—1994) — английский химик и биохимик; лауреат Нобелевской премии по химии.
 Ходжкин, Томас (1798—1866) — британский врач, патологоанатом, пионер в области профилактической медицины.
 Ходжкин, Томас Лайонел (1910—1982) — британский историк-африканист.

Примечания